

Бартлі — селище, штат Небраска
 Бартлі — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія